Le patronyme Dumolard, Dumolart ou Dumollard désigne un endroit de provenance : « le molard », désignant une colline.

Patronyme

Dumolard

 Joseph Vincent Dumolard (1766-1819), homme politique français.

Dumolart

 Louis Bouvier-Dumolart (1780-1855), préfet lyonnais.

Dumollard

 Martin Dumollard (1810-1862), tueur en série français.

Voir aussi